«Нэ́швилл» () — американский профессиональный футбольный клуб из города Нашвилл штата Теннесси. Выступает в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады, с 2020 года.

История 
В августе 2016 года группа бизнес-лидеров Нашвилла из нескольких крупнейших корпораций города сформировала организационный комитет по созданию клуба MLS и приступила к усилиям по обеспечению финансирования строительства футбольного стадиона. Группа, возглавляемая , стремилась создать команду непосредственно в MLS, а не работала над «повышением» клуба из нижней лиги. Хагерти выразил полную поддержку недавно созданному клубу USL «Нэшвилл», который начинал выступление в 2018 году, и сообщил о готовности организационного комитета клуба MLS принятия группы из USL.

В январе 2017 года заявка Нашвилла на получение франшизы MLS была принята лигой вместе с 11 заявками от других городов. 4 мая 2017 года бизнесмен Джон Инграм, возглавивший заявку Нашвилла в MLS, купил контрольный пакет акций в ФК «Нэшвилл». В августе 2017 года к инвестиционной группе присоединились Марк, Зиги и Леонард Уилфы.

29 ноября 2017 года Нашвилл был назван комиссионером MLS Доном Гарбером в числе четырёх городов-финалистов (вместе с Детройтом, Сакраменто и Цинциннати) на соискание двух следующих франшиз лиги. 20 декабря 2017 года было официально объявлено о присуждении команды MLS городу Нашвилл, клуб начнёт выступление в 2020 году.

20 ноября 2018 года будущий клуб подписал первого игрока, им стал мексиканский нападающий Даниэль Риос.

20 февраля 2019 года было объявлено имя новой франшизы — клуб сохранил название ФК «Нэшвилл» — и представлена эмблема.

6 марта 2019 года первым главным тренером клуба MLS «Нэшвилл» был назначен Гари Смит, тренировавший клуб USL «Нэшвилл».

27 августа 2019 года «Нэшвиллом» был подписан первый назначенный игрок — немецкий полузащитник Хани Мухтар.

«Нэшвилл» сыграл свой первый матч в MLS 29 февраля 2020 года против «Атланты Юнайтед», потерпев поражение со счётом 1:2 в присутствии на «Ниссан Стэдиум» . Автором первого гола в истории клуба в высшей лиге стал Уокер Циммерман. После второй недели матчей MLS приостановила сезон первоначально на 30 дней из-за пандемии COVID-19. 10 июня лига объявила о возобновлении сезона в виде Турнира MLS is Back в Орландо с 8 июля. Однако после прибытия «Нэшвилла» в Орландо тесты на COVID-19 дали положительный результат у девяти игроков, в связи с чем 9 июля клуб был вынужден сняться с турнира. 12 августа в первом матче после продолжения регулярного чемпионата «Нэшвилл» одержал свою первую победу в MLS, обыграв «Даллас» со счётом 1:0 благодаря голу Дэвида Аккама.

Стадион 
В октябре 2017 года инвестиционная группа обнародовала планы по проекту строительства стадиона и реконструкции территории в районе городской ярмарочной площади стоимостью $275 млн. Проект был предварительно одобрен городским советом 7 ноября 2017 года, $225 млн из суммы будет покрыто городскими властями за счёт выпуска муниципальных облигаций. Окончательное одобрение от городского совета проект получил 4 сентября 2018 года. Стадион будет рассчитан на 27 500 мест. Первоначально предполагалось, что клуб начнёт играть на своём стадионе со стартом сезона 2021, но в дальнейшем сроки открытия сооружения были сдвинуты — сперва на середину сезона 2021, а позднее к началу сезона 2022.

Первые два сезона в MLS — 2020 и 2021 — «Нэшвилл» провёл на «Ниссан Стэдиум», стадионе для американского футбола.

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Экипировка

Текущий состав

Игроки в аренде

Тренеры 
  Гари Смит (2020 — )

Примечания 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Спортивные клубы Нашвилла